Jerzy Romanow (1863–1919) – wielki książę Rosji
 Jerzy Romanow (ur. 1981) – książę, wedle części monarchistów – wielki książę Rosji, następca tronu